Kopitari (latinski: Ungulata) skupina su sisavaca kojima su razmjerno dugačke noge prilagođene brzu kretanju po tlu: stražnji su se članci na srednjemu ili na trećemu i četvrtome prstu pretvorili u trokutaste, okrugle ili lopataste rožnate tvorevine – kopita. Tijekom evolucije kod tih se životinja, uz povećavanje tijela i produljivanje nogu, smanjivao broj prstiju, i to na dva načina: ili se na svakoj nozi razvijao samo srednji prst, na koji se onda oslanjalo cijelo tijelo (neparnoprstaši: tapiri, nosorozi i konji), ili su se podjednako razvijali treći i četvrti prst, pa se tijelo oslanjalo na dva prsta svake noge (parnoprstaši ili papkari: svinje, vodenkonji, deve, patuljasti moškavci, jeleni, šupljorošci i žirafe); ostali su prsti zakržljali. Kopitari imaju zajedničke pretke sa zvijerima u tzv. prazvijerima (Creodonta), a razvili su se izravno iz predaka s petoprstim nogama prakopitara (Condylarthra). Razvoj je tekao od početka tercijara na kontinentima sjeverne polutke. Odatle su prešli u Južnu Ameriku, gdje su se zbog dugotrajne izolacije dugo očuvali stari primitivni oblici, a u Africi razvili su se u različitima smjerovima (slonovi, pećinari, sirene). Poslije (u predledeno doba) proširili su se i na središnju, južnu i jugozapadnu Aziju, gdje su se razvili šupljorošci. Kopitari su biljožderi (osim svinje), žive u različitima biotopima: u moru (sirene), u slatkima vodama (vodenkonji), na kopnu, od nizinskih područja do planinskih visočja. Prirodno su rašireni po svim kontinentima osim Australije s Polinezijom, kamo ih je prenio čovjek u novije doba.

Klasikfikacija

Povijest 
Za kopitare se prije smatralo da su red. Kopitari se dijele na neparnoprstaše (Perissodactyla), parnoprstaše (Cetartiodactyla, Artiodactyla), cjevozupce (Tubulidentata), pećinare (Hyracoidea), sirene (Sirenia), surlaše (Proboscidea) i ponekad na kitove (Cetacea).

No, morfološki i molekularni znanstveni rad iz 2009. godine otkrio je da su cjevozupci, pećinari, sirene i surlaši po srodstvu bliži sengijima, četinastima ježevima (Tenrecidae) i zlatokrtinama (Chrysochloridae) nego neparnoprstašima i parnoprstašima. Surlaši, sirene i pećinari stavljeni su u klad Paenungulata, dok se za cjevozupce smatra da su im bliski rođaci ili da su bliski rođaci sengijama klada Afroinsectiphilia. Ovo je izraziti primjer konvergentne evolucije. 

Trenutačno postoji spor oko toga je li ova manja skupina kopitara kladistička (zasnovana na evoluciji) skupina, samo fenetička skupina ili folklorni takson (sličan, ali ne nužno povezan). Neka su istraživanja doista pronašla da kopitari klada Mesaxonia i Paraxonia stvaraju monofiletičku vezu, blisko srodnu kladu Ferae kojemu pripadaju zvijeri i ljuskavci unutar klada Ferungulata, ili šišmišima. Druga istraživanja pronašla su da ta dva reda nisu toliko usko povezana jer neki stavljaju neparnoprstaše kao bliske srodnike šišmišima i Ferae u Pegasoferae, a drugi stavljaju parnoprstaše kao bliske srodnike šišmišima.

Taksonomija 
Slijedi pojednostavljena taksonomija kopitara (pod pretpostavkom da kopitari čine prirodnu skupinu) s postojećima roodvima, prema redoslijedu odnosa. Treba imati na umu da i dalje postoju sporna područja, poput odnosa rodova pravih preživača (Pecora) i rodova kitova usana.
 Ungulata (= Euungulata)
 Perissodactyla (Neparnoprstaši)
 Hippomorpha
 Equidae: Konji
 Ceratomorpha
 Tapiridae: Tapiri
 Rhinocerotidae: Nosorozi
 Artiodactyla (= Cetartiodactyla) (Parnoprstaši)
 Tylopoda
 Camelidae: Deve
 Artiofabula
 Suina
 Tayassuidae: Pekariji
 Suidae: Svinje
 Cetruminantia
 Ruminantia
 Tragulidae: Patuljasti moškavac
 Cervoidea
 Antilocapridae: Rašljoroge antilope
 Giraffidae: Žirafe
 Cervidae: Jeleni
 Moschidae: Mošusne jelene
 Bovidae: Šupljorošci
 Whippomorpha
 Hippopotamidae: Vodenkonji
 Cetacea
 Mysticeti
 Balaenidae: Glatki kitovi
 Cetotheriidae: Patuljasti glatki kit
 Eschrichtiidae: Sivi kitovi
 Balaenopteridae: Brazdeni kitovi
 Odontoceti
 Physeteroidea
 Physeteridae: Ulješure
 Kogiidae: 
 Platanistoidea
 Platanistidae: Indijski riječni dupin
 Ziphioidea
 Ziphiidae: Kljunasti kitovi
 Lipotoidea
 Lipotidae: Baiji (izumrla vrsta)
 Inioidea
 Iniidae: Amazonski riječni dupini
 Pontoporiidae: Laplatanski riječni dupin
 Delphinoidea
 Monodontidae: Bijeli kitovi
 Phocoenidae: Pliskavice
 Delphinidae: Oceanski dupini

Filogenija 
Slijedi opći konsenzus filogenije kopitara.

Izvori

Vanjske poveznice 
 Clade Ungulata Linnaeus 1766 (placental) , Fossilworks